Loma de Oro kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma de Oro, Hueyapan de Ocampo, 
 Loma de Oro, Uxpanapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar